Латвійська футбольна Вища ліга 2015 — 24-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Латвії. Стартував 13 березня 2015 та тривав до 7 листопада 2015. Титул чемпіона захищав Вентспілс, чемпіоном вперше став ФК «Лієпая».

Клуби

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Сконто позбавили ліцензії після закінчення чемпіонату.
2. Клуб Гулбене був виключений з чемпіонату.

Позначення:

Лідери чемпіонату

Результати

Плей-оф 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 листопада 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 листопада 2015

|}

Найкращі бомбардири

Примітки

Посилання 
 Сайт Латвійської футбольної федерації  
 Чемпіонат Латвії на сайті uefa  
 Латвійська вища ліга на soccerway 

2015
Латвія